Shyamalan est le nom de :
 M. Night Shyamalan, réalisateur américain d'origine indienne ;
 La M. Night Shyamalan Foundation, fondation qu'a créée le réalisateur en 2001 ;
 Le Secret enfoui de Night Shyamalan est un documentaire sur le réalisateur du même nom, sorti en 2004 ;
 M. Night Shyamalan's Signs of Fear est un documentaire sur le réalisateur du même nom, sorti en 2002 ;
 Shyamala Chechi est un film de 1965 ;
 Shyamali est un film de 1956.